Брайс (; Bryce) — англоязычная фамилия кельтского происхождения. Известные носители:

 Брайс, Джеймс (1838—1922) — виконт, английский государственный деятель, правовед, историк.
 Брайс, Йен (род. 1956) — английский кинопродюсер.
 Брайс, Квентин (род. 1942) — австралийский юрист и политик.
 Брайс, Кэмерон (род. 1995) — шотландский кёрлингист.
 Брайс, Ли (род. 1980) — американский кантри-музыкант.
 Брайс, Рассел (род. 1952) — новозеландский альпинист.
 Брайс, Рейчел (род. 1972) — американский танцор и хореограф.
 Брайс, Стивен (род. 1977) — коста-риканский футболист. 
 Брайс, Уильям Чарльз (1921—2007) — британский лингвист.
 Брайс, Фанни (урождённая Фания Борач; 1891—1951) — американская комедиантка, певица, театральная и киноактриса, а также конферансье.
 Брайс, Шелли (род. 1978) — новозеландская теннисистка.

См. также 
 Брайс-Каньон (национальный парк)